Чемпионат мира по международным шашкам 1995 года впервые прошёл на африканском континенте в столице Мали городе Бамако с 12 по 27 декабря по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменок из 10 стран. Чемпионкой мира стала представительница Латвии Зоя Голубева. Второе место заняла представительница Нидерландов Карен ван Лит, третье место у украинки Юлии Макаренковой.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин

Женщины 1995
1995 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Бамако